Masterton – miasto w Nowej Zelandii.
 Graham Masterton – brytyjski pisarz.
 Bill Masterton Memorial Trophy – nagroda sportowa.